

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Марций Филипп (плебей) и Секст Юлий Цезарь (патриций); преторы: Гней Октавий Рузон, Луций Луцилий Бальб, Луций Постумий и Марк Цецилий Корнут; пропретор: Гай Юлий Цезарь (в Азии); курульный эдил: Марк Клавдий Марцелл; народные трибуны: (Гай) Децидий Руф, Луций Сестий, (Луций) Миниций, Марк Ливий Друз, Публий Порций Лека и Сауфей; квестор: Квинт Серторий (в Цизальпийской Галлии).
 Законопроект Друза о даровании италикам прав римского гражданства. Убийство Друза.
 Начинается Союзническая война — марсы, самниты, луканы и другие италики восстают против Рима.
 Избиение римлян в Аускуле.
 Гай Юлий Цезарь Старший — наместник Азии.

Азия 
 Власть в западных провинциях Парфянского царства захватывает Готарз — бывший наместник Митридата.

Китай 
 Наследник У-ди ложно обвинён в измене. Он поднимает мятеж. Смерть принца и окончание мятежа.

Родились

Скончались 
 91, 19 сентября — Луций Лициний Красс (род. 140 до н. э.), выдающийся римский оратор;
 Квинт Цецилий Метелл Нумидийский — консул, благодаря народным трибунам отозван из изгнания;
 Марк Ливий Друз — народный трибун, убит в Риме.

См. также

Примечания